Chaloner peut faire référence à :

Patronyme 

 James Chaloner (1603-1660), gouverneur de l'île de Man de 1659 à 1660. 
 Kathryn Chaloner (1954-2014), statisticienne américaine.
 Mark Chaloner (né en 1972), joueur professionnel anglais de squash.
  (1927-), membre de la Chambre des lords.
  (1776–1842), personnalité politique britannique.
  (1564–1615), personnalité politique, membre du Parlement d'Angleterre.
  (1889–1951), militaire britannique, membre de la Chambre des lords.

Prénom 
 Chaloner Chute (?-1659), homme politique et avocat anglais. 
 Chaloner Ogle (v. 1681-1750), officier de marine anglais, personnalité politique, membre au Parlement de Grande-Bretagne.
  (1838–1898), diplomate britannique, administrateur en Chine.

Homonymie de prénom